Montekalvo ima više značenja:
 Montekalvo (Bolonja)
 Montekalvo (Imperija)
 Montekalvo (Vareze)